Il singolare del torneo di tennis Manchester Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Patrick Baur che ha battuto in finale Andrew Castle 6-4, 6-7, 7-5.

Teste di serie 

 Piet Norval (quarti di finale)
 Gianluca Pozzi (quarti di finale)
 Vijay Amritraj (primo turno)
 Peter Nyborg (primo turno)

 Kent Kinnear (primo turno)
 Scott Warner (quarti di finale)
 Patrick Baur (Campione)
 Byron Talbot (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Manchester Challenger 1989